Název Počátecký potok má více vodních toků:

 Počátecký potok (přítok Moravy) – pravostranný přítok Moravy v okrese Šumperk
 Počátecký potok (přítok Zlatého potoka) – levostranný přítok Zlatého potoka v okrese Chrudim
 Počátecký potok (přítok Žirovnice) – levostranný přítok Žirovnice v okrese Pelhřimov